Yoro – miasto w Hondurasie
 Yoro – departament Hondurasu
 Parque Nacional Montaña de Yoro – park narodowy w Hondurasie
 Yoro – wyspa w archipelagu Amami (Wyspy Nansei)